Евгений Иванович Фролов (род. 17 мая 1951 года, пос. Малокурильский, Южно-Курильский район, Сахалинская область) — российский лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель СССР. Автор именной фигуры высшего пилотажа «Чакра Фролова».

Биография 
Евгений Фролов родился 17 мая 1951 года в пос. Малокурильский Южно-Курильского района Сахалинской области в семье военнослужащего.

2 апреля 1996 года поднял в воздух первый опытный образец всепогодного сверхманевренного истребителя Су-37 с управляемым вектором тяги.

26 апреля 2009 года на аэродроме «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре потерпел аварию третий лётный экземпляр (прототип) Су-35 б/н 904. При скоростной пробежке самолёт сошёл с взлётно-посадочной полосы и столкнулся с препятствием. Причиной аварии стал отказ системы управления двигателем. Лётчик-испытатель Евгений Фролов успел катапультироваться.

Мировые рекорды 
Фролов 30 марта 1988 г. установил четыре мировых рекорда, из них два рекорда скороподъемности (на 6000 м — 37 с; на 9000 м — 47 с в классе N*) и два — максимальной высоты полета на самолете П-42 (модернизированный Су-27).

Примечания

Ссылки 
 Биография Евгения Фролова на сайте www.testpilot.ru

Лётчики-испытатели СССР
Заслуженные лётчики-испытатели России
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства